Piedra ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Piedra (* 1985), spanischer Straßenradrennfahrer
 Bayron Piedra (* 1982), ecuadorianischer Langstreckenläufer
 Emiliano Piedra (Filmproduzent) (um 1931–1991), spanischer Produzent 
 Emiliano Piedra (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 José Bolivar Piedra Aguirre (* 1965), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Riobamba
 Natalie de la Piedra (* 1965), deutsche Schauspielerin

Piedra steht für:

 José L. Piedra, eine kubanische Zigarrenmarke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Piedra (Arizona)
 Piedra (Colorado)
 Piedra (Kalifornien)
 Piedra de la Aguila (New Mexico)
 Piedra Lumbre (New Mexico)

Fließgewässer
 Cañada Piedra Amarilla, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico